

Geografia
 Teyssier Island – isola dell'Antartide

Persone
 Éric Teyssier (1962) – storico francese
 Francisque Teyssier (1969) – ex ciclista su strada francese
 Fursy Teyssier (1985) – musicista, regista e disegnatore francese
 Jacques Teyssier (1955-2009) – attivista francese
 Louis-Casimir Teyssier (1821-1916) – generale francese
 Paul Teyssier (1915-2002) – linguista francese